Jéromine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Jéromine est la variante féminine du prénom Jérôme, issu du grec ancien Ἱερώνυμος (Hierốnymos) formé à partir de ἱερός (hierόs) (sacré) et ὄνομα (ónoma) (nom).

Saint Jérome est fêté le 30 septembre. 

En France, le prénom est peu porté, seulement  personnes entre 1900 et 2009.

Personnalités 
Jéromine Pasteur, exploratrice française
Jéromine Géroudet, skieuse alpine française

Voir aussi
 
 
 Les Enfants Jéromine est un roman d'Ernst Wiechert.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom